Го́мес () — прізвище іспанського походження. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:
 Абель Гомес Морено (1982) — іспанський футболіст і футбольний тренер.
 Августін Гомес (1922 — 1975) — радянський футболіст, іспанського походження. Заслужений майстер спорту СРСР (1952).
 Акілео Парра Гомес (1825—1900) — 9-й президент Сполучених Штатів Колумбії
 Альберто Гомес Фернандес (1980), відомий як Нагоре — іспанський футболіст.
 Валентин Гомес Фаріас (1781 — 1858) — ліберальний мексиканський політик, президент Мексики (1833—1834 та 1846—1847).
 Габрієль Гомес (1984) — панамський футболіст.
 Грегоріо Гомес (1927—1988) — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Густаво Гомес (1993) — парагвайський футболіст.
 Джеймс Гомес (2001) — гамбійський футболіст.
 Жозеп Антоніо Гомес (1985) — андоррський футболіст.
 Еркулес Гомес (1982) — американський футболіст.
 Ернан Даріо Гомес (1956) — колумбійський футболіст та тренер.
 Ібаї Гомес (1989) — іспанський футболіст.
 Інна Гомес (1970) — російська кіноакторка та модель.
 Кармело Гомес (1962) — відомий іспанський актор.
 Крістіан Гомес Гарсія (1989) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Лауреано Гомес (1889—1965) — 18-й президент Колумбії.
 Луїс Гомес (1972) — еквадорський футболіст, півзахисник.
 Максі Гомес (1996) — уругвайський футболіст, нападник.
 Мануель Гомес Педраса (1789 — 1851) — мексиканський політик, президент Мексики (1832—1833).
 Маріо Гомес (1985) — німецький футболіст.
 Марта Гомес (1978) — колумбійська співачка та композитор.
 Мартін Гомес (1989) — панамський футболіст.
 Роджер Гомес (*1965) — костариканський футболіст.
 Рубен Гомес (1984) — аргентинський футболіст.
 Селена Гомес (1992) — американська акторка, комедіантка, співачка, посол доброї волі ЮНІСЕФ.
 Скотт Гомес (1979) — американський хокеїст.
 Франциско Гомес (1985) — британський хореограф.
 Франціско Хав'єр Гомес Ноя (1983) — іспанський триатлоніст.
 Френкі Гомес (1992) — американський боксер — професіонал, призер чемпіонату світу.
 Хосе Ісідоро Гомес (1986) — іспанський футболіст, захисник.
 Хосе Луїс Гомес (1993) — аргентинський футболіст.
 Хосе Мігель Гомес — 2-й президент Куби

Див. також 
 Гоміш — португальське прізвище.

Іспанські прізвища